Lampedusa henviser til forskellige artikler:

 Lampedusa – italiensk ø.
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa – italiener, fyrste af Lampedusa og forfatter.